4-я церемония вручения наград премии «The Best FIFA Football Awards»
23 сентября 2019 года

The Best FIFA Men’s Player: 
 Лионель Месси

(первый раз)

The Best FIFA Women’s Player: 
 Меган Рапино

(первый раз)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper: 
 Алисон Бекер

(первый раз)

The Best FIFA Women’s Goalkeeper: 
 Сари ван Венендал

(первый раз)

The Best FIFA Men’s Coach: 
 Юрген Клопп

(первый раз)

The Best FIFA Women’s Coach: 
 Джилл Эллис

(первый раз)

FIFA Puskás Award: 
 Даниэль Цсори

FIFA Fair Play Award: 
 Марсело Бьелса и игроки  Лидс Юнайтед 

< 3-я Церемонии вручения 5-я >

The Best FIFA Football Awards 2019 — четвёртая ежегодная церемония вручения награды лучшим футболистам и тренерам, вручается руководящим органом FIFA. Претенденты на звание лучшего игрока среди мужчин и женщин, а также лучшего тренера в мужском и женском футболе были оглашены 31 июля 2019 года, претенденты на премию Пушкаша за лучший гол были оглашены 19 августа 2019 года, претенденты на звание лучшего голкипера среди мужчин и женщин были оглашены 2 сентября 2019 года, претенденты на попадание в символическую сборную среди мужчин и женщин были оглашены 5 и 4 сентября 2019 года соответственно, церемония прошла 23 сентября 2019 года в Ла Скала, Милан, Италия.

Номинации

The Best FIFA Men’s Player 

31 июля 2019 года ФИФА опубликовала короткий список из десяти претендентов. Три номинанта были объявлены 2 сентября 2019 года.

23 сентября было объявлено, что Лионель Месси выиграл награду с результатом 46 очков.

Критерии отбора: соответствующие достижения в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.

The Best FIFA Men’s Goalkeeper 

Три номинанта были объявлены 2 сентября 2019 года.

Алисон выиграл награду.

The Best FIFA Men’s Coach 

31 июля 2019 года ФИФА опубликовала короткий список из десяти претендентов.

Юрген Клопп выиграл награду с 48 очками.

The Best FIFA Women’s Player 

31 июля 2019 года ФИФА опубликовала короткий список из двенадцати претенденток.

Меган Рапино победила с 46 очками.

Критерии отбора: соответствующие достижения в период с 25 мая 2018 года по 7 июля 2019 года.

The Best FIFA Women’s Goalkeeper 

Три номинанта были объявлены 2 сентября 2019 года.

The Best FIFA Women’s Coach 

31 июля 2019 года ФИФА опубликовала короткий список из десяти претендентов.

Джилл Эллис выиграла награду с 48 очками.

FIFA Fair Play Award 

Обладателем награды стал Марсело Бьелса и игроки Лидс Юнайтед.

FIFA Puskás Award 

19 августа 2019 года ФИФА опубликовала короткий список из десяти претендентов. Все голы претендентов были забиты с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года. Каждый зарегистрированный пользователь, до 1 сентября 2019 года заполнив анкету на сайте FIFA.com, может принять участие в финальном голосовании. Затем три лучших гола, по итогам пользовательского голосования, будут анонсированы «FIFA Legends», который  и выберут победителя.

FIFA Fan Award 

Премия отмечает лучшие моменты или жесты болельщиков с сентября 2018 по сентябрь 2019 года, независимо от чемпионата, пола или национальности. Шорт-лист был составлен группой экспертов ФИФА, и каждый зарегистрированный FIFA.com пользователь может принять участие в финальном голосовании до 23 сентября 2019 года.

Три номинанта были объявлены 2 сентября 2019 года.

Сильвия Греко выиграла награду с 58% голосов.

FIFA FIFPro Men’s World11 

5 сентября был представлен список из 55-и претендентов.

FIFA FIFPro Women’s World11 

FIFA and FIFPro announced that they would jointly reveal the Women's World11 for the first time at The Best award ceremony.

4 сентября был представлен список из 55-и претенденток.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2019
2019 год в футболе